Gattini – album di Elio e le Storie Tese
 Carlo Gattini – calciatore italiano
 Giuseppe Gattini – politico e storico italiano.
 Claudia Gattini – cestista italiana
 Gattini bonsai – bufala goliardica